

Shimada est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji (1603-1912), le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Shimada Ichirō (1848-1878), samouraï de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868) et du début de l'ère Meiji ;
Shigetarō Shimada (1883-1976), officier de marine japonais, puis ministre de la marine, à la tête de la Marine impériale japonaise, durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Akira Shimada (1901-1945), écrivain japonais ;
 Shōgo Shimada (1905-2004), acteur japonais ;
 Sōji Shimada, (1948-), gouverneur de la préfecture d'Okinawa durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Tadashi Shimada (1949–), photographe japonais ;
 Yōko Shimada (1953-2022), actrice japonaise ;
 Kinsuke Shimada (1957–), photographe japonais ;
 Masahiko Shimada (1961-), écrivain japonais ;
 Yoshiko Shimada (1959–), photographe japonaise ;
 Takahiro Shimada (1965-), joueur de football japonais ;
 Yusuke Shimada (1982-), joueur de football japonais.

Géographie

Japon 
Shimada, ville située dans la préfecture de Shizuoka
 Shimada-jima, île située dans la préfecture de Tokushima et formant une partie de la ville de Naruto

Astronomie 
 (13678) Shimada, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Shimada, personnage du manga L'Habitant de l'infini
 Shimada, coiffure japonaise féminine traditionnelle (chignon)
 Shimada de taka, variante du chignon de style shimada